Вье́дма:

 Вьедма — город в Аргентине, административный центр провинции Рио-Негро.
 Вьедма — озеро в Южной Америке на территории Аргентины.
 Вьедма — вулкан на границе Аргентины и Чили.
 Вьедма — ледник в Аргентине.
 Вьедма, Франсиско де (1737—1809) — испанский исследователь и колониальный администратор.